Honickel ist der Familienname folgender Personen: